Але́шино — деревня в городском округе Семёновский. Входит в состав Тарасихинского сельсовета.

Описание 
Расположена в 10 км от административного центра сельсовета — Посёлка станции Тарасиха и 50 км от областного центра — Нижнего Новгорода. Севернее находится Садоводческое товарищество «Алешино»

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  94% из 16 человек.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Шанец.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский